Louis Grenier peut désigner : 
 Louis Grenier (1846-1919), un avocat et personnalité politique suisse ;
 Louis Grenier (1953-), un homme d'affaires canadien ;
 Louis Grenier (1960-), un patineur de vitesse sur piste courte canadien.